Americijum fluorid' se može odnositi na:

 Americijum(III) fluorid
 Americijum(IV) fluorid